Il doppio maschile del China Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Tommy Ho e Sébastien Lareau erano i detentori del titolo, ma solo Lareau ha partecipato in coppia con Brian MacPhie.

Lareau e MacPhie hanno perso nei quarti di finale contro Joshua Eagle e Andrew Florent.

Martin Damm e Andrej Ol'chovskij hanno battuto in finale 6–4, 7–5 Patrik Kühnen e Gary Muller.

Teste di serie
 Martin Damm /  Andrej Ol'chovskij (campioni)
 David Adams /  Sjeng Schalken (quarti di finale)
 Sébastien Lareau /  Brian MacPhie (quarti di finale)
 Kent Kinnear /  Jonathan Stark (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

China Open 1996
ATP Tour 1996